Geografia: Ómer és una població d'Israel.
 Unitat de mesura: Ómer, unitat de mesura antiga que apareix a la Bíblia.